Kesselring steht für:
 Kesselring oder Kesselrinken, Ring oder Griff des Kessels, zum Aufhängen des Kessels über dem Herdfeuer an einer höhenverstellbare Vorrichtung, siehe Kesselhaken
 Kesselring, Gemeine Figur in der Heraldik

Kesselring ist ein Geschlecht aus dem Thurgau, das sich bis ins 15. Jahrhundert nachverfolgen lässt.

Folgende Personen tragen diesen Familiennamen:
 Agilolf Keßelring (* 1972), deutscher Offizier und Historiker
 Albert Kesselring (1885–1960), deutscher Heeres- und Luftwaffenoffizier
 Annemarie Kesselring (* 1942), Schweizer Pflegefachfrau und Hochschullehrerin
 Friedrich Wilhelm Kesselring (1876–1966), deutscher Biologe, seit 1926 Leiter des Botanischen Gartens in Darmstadt
 Fritz Kesselring (1897–1977), Schweizer Elektroingenieur
 Hans Ulrich Kesselring (1946–2008), Schweizer Winzer
 Heinrich Kesselring (1832–1919), Schweizer Theologe
 Ivo Kesselring Carotini (* 1942), brasilianischer Wasserballspieler
 Joseph Kesselring (1902–1967), US-amerikanischer Schriftsteller, Dramatiker und Regisseur
 Jürg Kesselring (* 1951), Schweizer Neurologe
 Kilian Kesselring (1583–1650), Schweizer Generalwachtmeister und Ehegerichtsschreiber

 Paulo Kesselring Carotini (1945–2022), brasilianischer Wasserballspieler; siehe Polé
 Rudolf-Rainer Keßelring (1934–2013), deutscher Verwaltungsjurist und Nachrichtendienstler, Adoptivsohn Albert Kesselrings
 Sascha Kesselring (* 1985), deutscher Basketballspieler
 Sven Kesselring (* 1966), deutscher Soziologe